Southampton är ett enhetskommun i Hampshire i Storbritannien.   Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Southampton är huvudsakligen platt.

Följande samhällen finns i Southampton:

 Southampton

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Englands enhetskommuner
Unparished areas i Hampshire